Никола́й Васи́льевич Бело́в:
 Белов, Николай Васильевич (1857—1918) — русский генерал-лейтенант.
 Белов, Николай Васильевич (1891—1982) — российский и советский кристаллограф и геохимик, Герой Социалистического Труда.